Одрински мирен договор или Адрианополски мирен договор може да се отнася за:

 Одрински мирен договор (1444), между полско-унгарския крал Владислав III Ягело и Янош Хуняди с Мурад II;
 Одрински мирен договор (1547), между Свещената Римска империя и Османската империя;
 Одрински мирен договор (1568), между Свещената Римска империя и Османската империя;
 Одрински мирен договор (1713), слагащ край на Прутската война между Руското царство и Османската империя;
 Одрински мирен договор (1829), слагащ край на Руско-турската война (1828 – 1829);

Договори на Османската империя
История на Одрин
Мирни договори